Маркиз Хартфорд и граф Хартфорд () — графский титул средневековой Англии, впервые учреждённый в 1135 году и титул маркиза учреждённый в Новое время в Англии. Первоначально принадлежал представителям старшей линии дворянского дома де Клер. C 1537 года по настоящее время (с перерывами) носителями титула являются члены рода Сеймуров, потомки Эдуарда Сеймура, герцога Сомерсета, брата Джейн Сеймур, супруги английского короля Генриха VIII. В 1641 году впервые был учреждён титул маркиза Хартфорда. С 1660 по 1750 годы графский титул принадлежал герцогам Сомерсет. В настоящее время титулы графа и маркиза Хартфорд, а также графа Ярмута и виконта Бошана (все относятся к системе пэрства Великобритании) носит сэр Генри Джоселин Сеймур (р. 1958).

Резиденцией современных графов и маркизов Хартфорд является дворец Рагли-Холл в Уорикшире.

История титула 

Впервые титул графа Хартфорд был учреждён в 1135 году в рамках кампании короля Стефана Блуаского по привлечению на свою сторону крупной английской аристократии. Этот титул был пожалован Ричарду де Клеру (ум. 1136), главе старшей линии влиятельного дома де Клер. В самом Хартфордшире владения де Клеров, однако, были незначительны: основа их территориальной власти располагалась в Суффолке, Эссексе и Валлийской марке. До XIII века графы Хартфорд находились в тени более могущественной младшей линии рода де Клер, графов Пембрук, однако после перехода в 1217 году к Гилберту де Клеру (ум. 1230) титула и части владений графов Глостер, а позднее — ряда земель Маршаллов и де Бургов в Уэльсе и Ирландии роль Хартфордов в политической системе Англии существенно возросла. По свидетельствам современников, графы Хартфорд в начале XIV века обладали крупнейшими земельными владениями среди всех дворянских родов Английского королевства. Гилберт де Клер, 7-й граф Хартфорд (ум. 1295), активно участвовал в баронских войнах середины XIII века сначала на стороне Симона де Монфора, а затем на стороне принца Эдуарда и внёс значительный вклад в победу королевских войск в сражении при Ившеме 4 августа 1265 года. Его сын Гилберт де Клер, 8-й граф Хартфорд, погиб в 1314 году в битве при Бэннокберне, не оставив наследника мужского пола. С его смертью титул графа Хартфорд на длительное время прекратил существование.

Следующая креация титула состоялась в 1537 году. Графом Хартфорд стал Эдуард Сеймур (ум. 1552), старший брат Джейн Сеймур, третьей жены короля Генриха VIII. После смерти Генриха VIII Эдуард стал лордом-протектором Англии при несовершеннолетнем Эдуарде VI и в 1547 году был пожалован титулом герцога Сомерсет. Эдвард являлся фактическим правителем страны в 1547—1549 годах и внёс значительный вклад в выработку догматической основы англиканской церкви. Он предпринял также несколько походов в Шотландию и 10 сентября 1547 года разгромил шотландские войска в битве при Пинки. Однако в 1549 году Сомерсет был смещён с поста лорда-протектора, а в 1552 году казнён, а его титулы и владения (в том числе, Сомерсет-Хаус в Лондоне) конфискованы.

Сын герцога Сомерсета, Эдуард Сеймур (ум. 1621) в 1559 году был восстановлен в титуле графа Хартфорда королевой Елизаветой I. Однако в следующем году граф тайно женился на леди Катерине Грей, принцессе английского королевского дома и сестре Джейн Грей, за что был заключён в Тауэр. Внук Эдуарда и Катерины, Уильям Сеймур (ум. 1660), повторил судьбу своего деда, тайно женившись в 1610 году на Арабелле Стюарт, потенциальной претендентке на английский престол. После её смерти, однако, Уильям восстановил свои позиции при дворе, а во время Английской революции XVII века, получил титул маркиза Хартфорд. После реставрации Стюартов в 1660 году ему был также возвращён титул герцога Сомерсета. В дальнейшем, до 1750 года, титулы графа и маркиза Хартфорд были соединены с титулом герцога Сомерсета. Среди их носителей выделяется Чарльз Сеймур, 6-й герцог Сомерсет (ум. 1748), по прозвищу «Гордый герцог», конюший королевы Анны, наследник обширных владений дома Перси и активный сторонник установления на престоле Великобритании Ганноверской династии.

С пресечением в 1750 году старшей линии дома Сеймуров их обширные владения были разделены между представителями младших ветвей. Титул графа Хартфорда был учреждён снова, на этот раз уже в системе пэрства Великобритании, для дальнего потомка лорда-протектора Сомерсета Фрэнсиса Сеймура-Конуи (ум. 1794), который в 1793 году также получил титулы маркиза Хартфорда и графа Ярмута. Потомки Фрэнсиса продолжают носить эти титулы до настоящего времени. Действующий 9-й граф и маркиз Хартфорд — сэр Генри Джоселин Сеймур (р. 1958), обладает также следующими титулами: граф Ярмут (пэрство Великобритании, 1793), виконт Бошан (пэрство Великобритании, 1750), барон Конуи из Рагли (пэрство Англии, 1703), барон Конуи из Киллултага (пэрство Ирландии, 1712). Его наследник Уильям Фрэнсис Сеймур (р. 2 ноября 1993) использует титул графа Ярмута.

Список графов и маркизов Хартфорд

Граф Хартфорд, первая креация (1135) 

 Ричард Фиц-Гилберт де Клер (1096—1136)
 Гилберт де Клер, 1-й граф Хартфорд (1115—1151), сын предыдущего;
 Роджер де Клер, 2-й граф Хартфорд (1122—1173), брат предыдущего;
 Ричард де Клер, 3-й граф Хартфорд (1153—1217), сын предыдущего;
 Гилберт де Клер, 4-й граф Хартфорд, 1-й граф Глостер (1180—1230), сын предыдущего;
 Ричард де Клер, 5-й граф Хартфорд, 2-й граф Глостер (1222—1262), сын предыдущего;
 Гилберт де Клер, 6-й граф Хартфорд, 3-й граф Глостер (1243—1295), сын предыдущего;
 Гилберт де Клер, 7-й граф Хартфорд, 4-й граф Глостер (1291—1314), сын предыдущего.

Граф Хартфорд, вторая креация (1299) 
 Ральф де Монтермар (ум. 1325) (титул принадлежал на время жизни жены Ральфа Джоанны Акрской (до 1307), вдовы Гилберта де Клера, 7-го графа Хартфорд)

Граф Хартфорд, третья креация (1537) 

 Эдуард Сеймур, граф Хартфорд (1506—1552), 1-й герцог Сомерсет (с 1547), брат Джейн Сеймур, жены Генриха VIII, короля Англии, титулы конфискованы в 1552 году.

Граф Хартфорд, четвёртая креация (1559) 
 Эдуард Сеймур, 1-й граф Хартфорд (1539—1621), сын предыдущего;
 Уильям Сеймур, 2-й граф Хартфорд (1587—1660), 1-й маркиз Хартфорд (с 1641), 2-й герцог Сомерсет (c 1660), внук предыдущего.

Маркиз Хартфорд, первая креация (1641) 
 Уильям Сеймур, 1-й маркиз Сомерсет (1587—1660), 2-й граф Хартфорд (с 1621), 2-й герцог Сомерсет (с 1660);
 Уильям Сеймур, 2-й маркиз и 3-й граф Хартфорд, 3-й герцог Сомерсет (1651—1671), внук предыдущего;
 Джон Сеймур, 3-й маркиз и 4-й граф Хартфорд, 4-й герцог Сомерсет (1646—1675), дядя предыдущего. С его смертью прекратил существование титул маркиза Хартфорд.

Граф Хартфорд, четвёртая креация (продолжение) 
 Фрэнсис Сеймур, 5-й граф Хартфорд и 5-й герцог Сомерсет (1658—1678), внук младшего брата Уильяма Сеймура, 2-го герцога Сомерсет;
 Чарльз Сеймур, 6-й граф Хартфорд и 6-й герцог Сомерсет (1662—1748), брат предыдущего;
 Алджернон Сеймур, 7-й граф Хартфорд и 7-й герцог Сомерсет (1684—1750), сын предыдущего.

Граф Хартфорд, пятая креация (1750) 
 Фрэнсис Сеймур-Конуи, 1-й граф Хартфорд (1718—1794), маркиз Хартфорд (с 1793), потомок в восьмом поколении 1-го герцога Сомерсета, двоюродный брат 8-го герцога Сомерсета.

Маркиз Хартфорд, вторая креация (1793) 
 Фрэнсис Сеймур-Конуи, 1-й маркиз Хартфорд (1718—1794), граф Хартфорд (с 1750);
 Фрэнсис Сеймур-Конуи, 2-й маркиз и граф Хартфорд (1743—1822), сын предыдущего;
 Фрэнсис Сеймур-Конуи, 3-й маркиз и граф Хартфорд (1777—1842), сын предыдущего;
 Ричард Сеймур-Конуи, 4-й маркиз и граф Хартфорд (1800—1870), сын предыдущего;
 Фрэнсис Сеймур, 5-й маркиз и граф Хартфорд (1812—1884), троюродный брат предыдущего;
 Хью Сеймур, 6-й маркиз и граф Хартфорд (1843—1912), сын предыдущего;
 Джордж Сеймур, 7-й маркиз и граф Хартфорд (1871—1940), сын предыдущего;
 Хью Сеймур, 8-й маркиз и граф Хартфорд (1930—1997), племянник предыдущего;
 Генри Джоселин Сеймур, 9-й маркиз и граф Хартфорд (р. 1958), сын предыдущего.
 Наследник: Уильям Фрэнсис Сеймур, граф Ярмут (р. 1993).

Примечания

Ссылки 
 The Complete Peerage 

Маркизы Англии
Хартфорд
Хартфорд